Sheran Yeini (Tel Aviv, 8 december 1986) is een Israëlisch profvoetballer die als verdedigende middenvelder of rechtsback speelt. Hij tekende in januari 2017 een contract tot medio 2020 bij Maccabi Tel Aviv, waarnaar hij terugkeerde na anderhalf seizoen bij Vitesse.

Yeini speelde sinds 2004 bij Maccabi Tel Aviv en debuteerde in 2013 in het Israëlisch voetbalelftal. Op 9 april 2015 bereikte Yeini een principe-akkoord over een vierjarige contract bij Vitesse vanaf het seizoen 2015/16; de formaliteiten werden later in die maand afgehandeld.

Op 13 september 2015 debuteerde Yeini voor Vitesse; in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht viel hij in de tweede helft in voor Valeri Qazaishvili. Op 22 november 2015 maakte hij zijn eerste doelpunt voor Vitesse, uit tegen ADO Den Haag.

Clubstatistieken

Erelijst
Ligat Ha'Al: 2013, 2014, 2015, 2019. 
Israëlische voetbalbeker: 2005, 2015. 
Toto Cup: 2009, 2015.

Zie ook
Lijst van spelers van Vitesse

Externe links
Soccerway.com
Transfermarkt.nl
UEFA.com

Yeini, Sheran